

Sigle 
 Scheduled Workflow – profilo di integrazione di Integrating the Healthcare Enterprise
 Secret Weapons Facility – struttura del videogioco Return to Castle Wolfenstein
 ShockWave Flash – formato di file vettoriale
 Südwestfunk – antica emittente televisiva tedesca, ora parte di Südwestrundfunk
 Sovereign Wealth Fund – fondo sovrano

Codici 
 SWF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di New York-Stewart di Newburgh (Stati Uniti d'America)
 swf – codice ISO 639-3 della lingua sere